Unteralpe heißen folgende geographische Objekte:
 Unteralpe (Gemeinde Metnitz), Ortschaft von Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Unteralpe (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortslage von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch: 
 Oberalpe